Didiscus pilosus är en flockblommig växtart som först beskrevs av James Edward Smith, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Didiscus pilosus ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pilosus